Camillo Silingardi – calciatore italiano
 Enzo Silingardi – calciatore italiano
 Porthus Silingardi – calciatore italiano